Xanthi (stad); een Griekse stad en hoofdstad van het gelijknamige departement
Xanthi (departement); een Grieks departement

Zie ook:
Skoda Xanthi; een professionele voetbalclub uit de Griekse stad Xánthi